Ле-Фаже () — муніципалітет у Франції, у регіоні Південь-Піренеї, департамент Верхня Гаронна.
 Фаже-Аббас'яль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Південь-Піренеї, департамент Жер.